Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 (wł. Coppa Italia di pallavolo maschile 2011/2012) - 34. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Włoch odbywających się od 1978 roku. Zainaugurowane zostały 25 stycznia i trwały do 19 lutego 2012 roku. Brały w nich udział kluby z Serie A1.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. W ćwierćfinałach uczestniczyło 8 najlepszych zespołów Serie A1 po 1. rundzie fazy zasadniczej (tj. po 13. kolejce). 

Turniej finałowy Pucharu Włoch odbył się w dniach 18-19 lutego 2012 roku w PalaLottomatica w Rzymie. Drugi raz historii Puchar Włoch zdobył klub , który w finale pokonał . Uzyskał w ten sposób prawo gry w Lidze Mistrzów 2012/2013.

Tabela Serie A1 po 13. kolejce

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Ćwierćfinały 

|}

Półfinały 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2011 we Włoszech
2012 we Włoszech